A Associação Athlética Estrela de Ouro foi um clube de futebol brasileiro da cidade de São Paulo. Fundado em 1 de setembro de 1903 no bairro do Belenzinho, o clube foi filiado à Associação Paulista de Esportes Atléticos, tendo participado das divisões menores do Campeonato Paulista organizado pela liga.

Foi campeão da Segunda Divisão da APEA em 1930 e da Divisão Municipal da APEA em 1920 e 1925.

Títulos 
Segunda Divisão da APEA:  1930
Divisão Municipal da APEA: 1920 e 1925

Participações no Campeonato Paulista 
 Segunda Divisão do Liga da APEA (5): 1926, 1927, 1929, 1930 e 1931
 Divisão Municipal da APEA (5): 1920, 1923, 1924, 1925 e 1928

Estrela Ouro
Clubes de futebol fundados em 1915
Fundações em São Paulo em 1915